Thierry Dubois (1956-), athlète français ;
 Thierry Dubois (1963-), dessinateur et illustrateur français ;
 Thierry Dubois (1967-), navigateur français.